(al-)Husaini oder al-Husseini (arabisch الحسيني, DMG-Umschrift al-Ḥusainī) ist der Familienname folgender Personen:

 Abd al-Qadir al-Husaini (1907–1948), palästinensischer Feldkommandeur
 Fachri Husaini (* 1965), indonesischer Fußballspieler
 Faisal al-Husaini (1940–2001), palästinensischer Politiker
 Hussam Al Husseini (* 1965), jordanischer Diplomat
 Ismail Musa al-Husaini, Erbauer des Orienthauses in Jerusalem
 Jamal al-Husaini (1892–1982), palästinensischer Politiker und Diplomat
 Kamil al-Husseini (1867–1921), sunnitischer religiöser Führer und Großmufti von Jerusalem
 Mohammed Amin al-Husseini (1893–1974), Großmufti von Jerusalem und Kollaborateur mit dem nationalsozialistischen Deutschland
 Munif al-Husaini (1899–1983), palästinensischer Redakteur 
 Musa Kazim al-Husaini (1853–1934), palästinensischer Politiker;  Bürgermeister von Jerusalem 
 Qudratullah Husaini (* 1984), afghanischer Fußballspieler
 Sami Al-Husaini (* 1989), bahrainischer Fußballspieler
 Waleed Al-Husseini (* 1989), palästinensischer Essayist, Schriftsteller und Blogger

Siehe auch:
 Faisal Al-Husseini International Stadium (in Ramallah)
 Hussein (auch Hussain)